Светла́на Ви́кторовна Прожо́гина (род. 10 ноября 1938, Самара) — советский и российский литературовед, африканист, главный научный сотрудник Отдела сравнительного культуроведения Института востоковедения РАН, доктор филологических наук (1982), профессор, член редколлегии журнала «Азия и Африка сегодня».

Биография 
Родилась в Самаре 10 ноября 1938 года.

В 1961 году окончила филологический факультет МГУ.

В 1967 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Современная франкоязычная литература Марокко и Туниса».

В 1982 году защитила докторскую диссертацию «Типология развития франкоязычных литератур стран Магриба».

Научный сотрудник Института Африки (1967-1968), Института востоковедения (с 1976) РАН.
Труды С. В. Прожогиной отмечены многочисленными грамотами Института востоковедения РАН, медалью Международного биографического центра Кембриджа «За научные достижения XX столетия». Активная общественная работа С. В. Прожогиной по защите интересов ученых отмечена медалью Московской федерации независимых профсоюзов и грамотой Президиума РАН.

Основные работы

Монографии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прожогина С.В. Магрибинская франкоязычная новелла. - М.: ИВ РАН, 2019

В соавторстве

Ссылки 
 С. В. Прожогина на сайте Института востоковедения РАН
 С. В. Прожогина на сайте Соционауки
 С. В. Прожогина на сайте Независимой академии эстетики и свободных искусств

Доктора филологических наук
Литературоведы СССР
Востоковеды СССР
Африканисты СССР
Литературоведы России
Востоковеды России
Африканисты России
Сотрудники Института востоковедения РАН
Сотрудники Института Африки РАН